Tinktur kan syfta på:

 Tinktur (spritutdrag) – alkoholextrakt använt bland annat inom äldre medicin.
 Tinktur (heraldik) – namn på färger i heraldiska vapen.